Гоа — штат на південному заході Індії.
 Гоа-транс — жанр музики, що зародився у штаті Гоа.
 Гоа-Велья — невеличке місто в індійському штаті Гоа
 Гоа (Дагестан) — село в Агульському районі Республіки Дагестан.